Die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Rabat. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 30. April bis 5. Mai 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Anastassija Pawljutschenkowa im Einzel und die Paarung Tímea Babos/Andrea Sestini Hlaváčková im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2018 fand vom 28. bis 30. April 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Rabat